Die Deutsche Dreiband-Meisterschaft 2002/03 (DDM) war die 68. Ausgabe dieser Turnierserie und fand vom 24. bis zum 26. Januar 2003 in Herten statt.

Geschichte 
In der deutschen Billard-Zeitung (Billard Sport Magazin) gab es keine verwertbaren Informationen mehr. Es wird nur noch die Endtabelle der Enzyklopädie des Billardsports und Ergebnisse eigener Informationen angezeigt.

Modus 
Gespielt wurde das komplette Turnier im KO-System. Drei Gewinnsätze bis 15 Punkte ohne Nachstoß waren zum Sieg nötig. Platz drei wurde ausgespielt. Die Endplatzierung ergab sich aus folgenden Kriterien:

 Matchpunkte (MP)
 Satzpunkte (SP)
Generaldurchschnitt (GD)
Höchstserie (HS)

Abschlusstabelle

KO-Runde

Einzelnachweise

Quellen 
 GT Buer 1931 e.V. - Turnierunterlagen

2003
Karambolageveranstaltung 2003
Billardturnier in Herten